Szlovákia
 Kisgyékényes (szlovákul Rohožnica, korábban Ďekýneš), Nagygyőröd településrésze a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Újpetend (1890-ig Rohozsnica, szlovákul Rohožnica), Nemcsény településrésze a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában